Lithidium är ett släkte av insekter. Lithidium ingår i familjen Lithidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Lithidium